Shahu en Shahuji kunnen verwijzen naar:
Shahu I (1682 - 1749), chhatrapati ("keizer" 1708 - 1749) van het Maratharijk in India;
Shahu II (1763 - 1808), chhatrapati (1777 - 1808) van het Maratharijk.
Shahu kan ook verwijzen naar:
Shahu (Shenzhen), een dorp in de Chinese provincie Guangdong.